Belkassem ist der Familienname folgender Personen:

 Krim Belkassem (1922–1970), algerischer Offizier und Politiker
 Souhail Belkassem (* 1996), niederländisch-marokkanischer Fußballspieler